Постановление Государственного Комитета Обороны № ГКО-3399 — выпущенное 20 мая 1943 постановление «О заместителях наркома обороны», значительно сокращающее число его заместителей.

В начале Великой Отечественной войны И. Сталин занял пост наркома (в то время так назывались министры) обороны. В виду широкого масштаба проводимой работы (Сталин был не только наркомом обороны, но и занимал другие важные должности) и невозможности заниматься всем подробно Сталин назначил себе большое количество заместителей, специалистов по разным направлениям. Заместителями наркома стали некоторые командующие родами войск и начальники Главных управлений НКО (в том числе главный интендант РККА, начальник Главного управления формирования и укомплектования войск (Главупроформ), начальник Главного Автобронетанкового управления,начальник управления связи и др.)

К весне 1943 общее количество заместителей наркома обороны достигло восемнадцати человек, что стало вызывать некоторые трудности в работе. Как вспоминает маршал А.М. Василевский: «Когда каждый главнокомандующий войсками Вооруженных сил и начальники многих Главных управлений стали заместителями наркома, в их действиях временами проглядывала склонность к автономным решениям. Каждый из главнокомандующих и начальников Главных управлений был, как и начальник Генштаба, в ранге заместителя наркома обороны и не всегда считался с указаниями начальника Генерального штаба, даже санкционированными Ставкой. Подобные ненормальные отношения тормозили руководство Вооруженными силами».

В результате, Государственный Комитет Обороны принял постановление, согласно которому 16 заместителей народного комиссара обороны освобождались от этой должности (при этом за ними сохранялись их остальные должности) и у наркома обороны оставалось только два заместителя — первый заместитель Г.К. Жуков и заместитель по Генеральному штабу А.М. Василевский.

См. также

Статьи в Википедии 

 Государственный Комитет Обороны;
 Народный комиссариат обороны;

Источникии в Викитеке 

 Постановление ГКО № ГКО-3399 от 20 мая 1943 г. «О заместителях наркома обороны»
 Список Постановлений Государственного Комитета Обороны

Внешние ссылки 

Радикальное сокращение в военном ведомстве (как Сталин в один день сократил 16 своих заместителей)

Великая Отечественная война
Документы Государственного комитета обороны
События 20 мая
Народный комиссариат обороны СССР